

Sigles en français 
IIA peut désigner :
 Institut d'informatique appliquée, à Saint-Berthevin en Mayenne, France, géré par la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne ;
 Institut international des assurances, nom de divers instituts de formation à Yaoundé (Cameroun), et à Yamoussoukro (Burkina Faso) ;
 invagination intestinale aigüe, en médecine ;
 informatique industriel et automatisme.

Sigles en anglais 
IIA peut désigner :
 Independence of irrelevant alternatives ;
 Indian Institute of Astrophysics ;
 Indianapolis International Airport ;
 Institute of Internal Auditors, une association professionnelle mondiale ;
 International Investment Agreement ;
 Internet Industry Association, l'association professionnelle de l'industrie Internet australienne ;
 IIa ou II-a, une sous-catégorie de supernova de Type II ;
 H-IIA, une fusée fabriquée par Mitsubishi et ATK Thiokol.

Sigles en italien 
IIA peut désigner :
 IIA (où IIA signifie Industria Italiana Autobus).

Toponyme 

 Iia, une rivière en Russie.